Colombine bezeichnet:
 Colombine (Durgeon), Nebenfluss des Durgeon
 Colombine (Morte), Nebenfluss der Morte (Saône)
 Nebenfluss des Senegal, siehe Kolimbiné (Fluss)

Colombine steht auch für die Titel der Filme
 Nur eine Lüge. Colombine, deutscher Spielfilm von 1915. Regie: Max Mack
 Das Lied der Colombine, deutsches Filmdrama von 1918. Regie: Emil Justitz
 Colombine. Die Braut des Apachen, deutscher Spielfilm der Vera-Filmwerke von 1919. Regie: Martin Hartwig
 Arme kleine Colombine, deutscher Spielfilm von 1927. Regie: Franz Seitz senior

Siehe auch:
 Colombina
 Columbine